Obaga, terme geogràfic.

 L'Obaga, obaga del poble de Sensui, en el terme municipal de Salàs de Pallars, al Pallars Jussà,
 L'Obaga, obaga del poble de Torallola, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.
 L'Obaga (Sant Esteve Sesrovires).